Багра може да се отнася за:

 цвят, шарка
 боя, оцветител, оцветяващо вещество

 Населени места
  Багра (село)

Вижте също 
 трибагреник – знаме от три багри